Alix může být:

křestní jméno:
 Alix Bretaňská
 Alix Burgundská (více osobností)
 Alix Francouzská (více osobností)
 Alix Hesensko-Darmstadtská
 Alix z Ibelinu
 Alix de Méranie
 Alix z Montmorency
 Alix z Thouars
 Alix z Vergy

ostatní:
 původní název projektu operačního systému GNU Hurd
 ALIX – počítačová platforma švýcarské firmy PC Engines

Externí odkazy